Carnegie Library steht für:
 einen Bibliothekstyp, siehe Carnegie-Bibliothek

Carnegie Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carnegie Library (Boulder County, Colorado), NRHP-Nr. 79000573
 Carnegie Library (Rio Grande County, Colorado), NRHP-Nr. 95000439
 Carnegie Library (Florida), NRHP-Nr. 78000949
 Carnegie Library (Georgia), NRHP-Nr. 75000599
 Carnegie Library (Iowa), NRHP-Nr. 77001504
 Carnegie Library (Placer County, Kalifornien), NRHP-Nr. 09000199
 Carnegie Library (Orange County, Kalifornien), NRHP-Nr. 79000511
 Carnegie Library (Harvey County, Kansas), NRHP-Nr. 74000840
 Carnegie Library (Labette County, Kansas), NRHP-Nr. 76000824
 Carnegie Library (Whitley County, Kentucky), NRHP-Nr. 86000603
 Carnegie Library (Boyle County, Kentucky), NRHP-Nr. 86000645
 Carnegie Library (Fulton County, Kentucky), NRHP-Nr. 90000780
 Carnegie Library (New Jersey), NRHP-Nr. 86003074
 Carnegie Library (New York), NRHP-Nr. 95000851
 Carnegie Library (Ohio), NRHP-Nr. 75001385
 Carnegie Library (Logan County, Oklahoma), NRHP-Nr. 71000666
 Carnegie Library (Comanche County, Oklahoma), NRHP-Nr. 76001560
 Carnegie Library (Canadian County, Oklahoma), NRHP-Nr. 80003257
 Carnegie Library (Tennessee), NRHP-Nr. 85003769
 Carnegie Library (Washington), NRHP-Nr. 82004216
 Carnegie Library (West Virginia), NRHP-Nr. 82001769

Siehe auch:
 Carnegie Free Library
 Carnegie Free Public Library
 Carnegie Library Building
 Carnegie Public Library
 Andrew Carnegie Library